Fillmore County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Fillmore County (Minnesota)
Fillmore County (Nebraska)